Були́гін () — російське прізвище. Походить від російського слова «булыга» — «каменюка», «сучкувата палиця».

Персоналії 
 Андрій Булигін (1884—1906) — російський революціонер.
 Олександр Булигін (1851—1919) — слідчий міністерства юстиції у Київській губернії, міністр внутрішніх справ Російської імперії.
 Сергій Булигін (* 1963) — радянський і білоруський біатлоніст, олімпійський чемпіон 1984 року.
 Сергій Булигін (* 1956) — український вчений у галузі вивчення природи та моделювання агроландшафтів.
 Ірина Булигіна (* 1967) — білоруська футболістка.
 Сергій Булигін-Шрамко (* 1974) — український футболіст і футбольний тренер.
 Анна Фроліна (до шлюбу — Булигіна; * 1984) — російська і південнокорейська біатлоністка.

Російські прізвища